Austrasia steht für:
 Austrasien, östlicher Teil des Fränkischen Reichs
 (2236) Austrasia, Asteroid des inneren Hauptgürtels